Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1986 spelades mellan 14 augusti och 22 augusti 1986 i Madrid, Spanien.

Jugoslavien tog guld i denna turnering som var den femte VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-15

Grupp G

Grupp H

Placeringsspel

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-15

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1986
Vattenpolo i Spanien
Världsmästerskapen i simsport 1986